Dischner ist der Familienname von:
 Gisela Dischner (* 1939), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin.
 Josef Dischner (1872–1949), deutscher Schauspieler
 Josef Hugo Dischner (1902–1989), deutscher SS-Offizier und Kommandant des Durchgangslager Westerbork

Siehe auch:
 Tischner